Phaenonotum är ett släkte av skalbaggar. Phaenonotum ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Palpbaggar
Phaenonotum